Открито първенство на Франция 2013 е тенис турнир на червена настилка. Това е 112-ото му издание и второ състезание от Големия шлем за годината. Провежда се на кортовете на Ролан Гарос в Париж от 26 май до 9 юни 2013.

Сингъл

Сингъл мъже

Сингъл жени

Двойки

Двойки мъже

Двойки жени

Смесени двойки

Външни препратки 

  Официален сайт на турнира 

WTA Тур 2013
Открито първенство на Франция